Hackensack kan syfta på:

Hackensack (stam) – indianstam

Geografi
Hackensack, Minnesota – en ort i Cass County i delstaten Minnesota
Hackensack, New Jersey – en stad i Bergen County
South Hackensack, New Jersey –
New Hackensack, New York –
Hackensack River – en flod i New York och New Jersey